Ardin Dallku – calciatore kosovaro
 Armend Dallku – ex calciatore e allenatore di calcio albanese